MCL steht für:
 MCL Bremen, einen unter der Flagge von Antigua und Barbuda fahrender Mehrzweckfrachter
 most comfortable level, siehe Unbehaglichkeitsschwelle
 Mantelzelllymphom (zu )
 Materials Center Leoben
 Ligamentum collaterale mediale, das innere Seitenband im Kniegelenk
 Medioklavikularlinie; siehe Sagittalebene
 Mediterranea-Calabro-Lucane, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft in Italien
 Monte-Carlo-Lokalisierung (auch Partikelfilter oder Sequenzielle Monte-Carlo-Methode), ein Lokalisierungsverfahren in der Robotik
 McKinley National Park Airport (IATA-Code), Flughafen von McKinley Park (Alaska), Alaska
 Medical Aviation Services (ICAO-Code), britische Fluggesellschaft

M.C.L. steht für:
 Master of Comparative Law, einen akademischen Grad; siehe Liste akademischer Grade (Deutschland) #Nicht-konsekutive und weiterbildende Mastergrade

mcl steht für:
 Macaguaje (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Tucano-Sprache in Kolumbien

Abkürzung